Paus Cornelius
ziekenpaviljoen Sint Cornelius in Heiloo
Sint-Corneliuskerk
Sint-Corneliuskapel